Sezon 1990 był szóstym sezonem zawodów Międzynarodowej Formuły 3000.

Zespoły i ich kierowcy

Kalendarz

Tablica wyników

Bibliografia 
 
 

1990
1990 w sportach motorowych